Kapitelsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Kapitelsberg (Darlingerode) (), im Harz bei Darlingerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kapitelsberg (Hasserode) (), im Harz bei Hasserode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kapitelsberg (Tanne) (), im Harz bei Tanne, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Kapitelberg
 Capital Hill